

Sigle 
 League for Industrial Democracy – Lega per la democrazia industriale, organizzazione socialista fondata nel 1905 da Jack London e Upton Sinclair
 Lega Italiana per l'istituzione del Divorzio, associazione radicale operante negli anni settanta in Italia
 Lewica i Democraci – Sinistra e Democratici, coalizione politica polacca

Codici 
 LID – codice vettore ICAO di Alidaunia
 lid – codice ISO 639-3 della lingua nyindrou